

Олдерсон — місто, штат Оклахома
 Олдерсон — місто, штат Західна Вірджинія